Milan Jovanović – calciatore serbo
 Milan Jovanović – calciatore montenegrino
 Milan Jovanović – fotografo serbo
 Milan Jovanović – atleta di Powerlifting serbo